Йыйын — народное собрание (джиен) у башкир, для решения политических и социальных вопросов, так же орган самоуправления племени или рода, народный праздник.

Описание 
Йыйын является наиболее древним башкирским праздником. Общественные собрания в праздничной форме, отражающие обрядовую культуру и общественные отношения, сложились у башкир-кочевников в недрах первобытно-общинного строя. Йыйын возник как орган родоплеменного самоуправления общины, в функции которого входило решение проблем войны и мира, уточнения границ родоплеменных территорий, порядка перекочёвок, улаживания межродовых споров, трений.

В работе йыйына участвовали только взрослые мужчины. Особую роль на йыйын играли старейшины рода — аксакалы. Их слово было решающим. Аксакалы назначали день празднества, совпадающий со временем перекочевки, собирали средства на его проведение, выполняли судейские функции при определении победителей. И позднее, при переходе к оседлому образу жизни, основные черты йыйын сохранились.

Йыйыну предшествовал совет аксакалов (курултай) с правом решающего голоса. Йыйын завершался празднествами с приглашением гостей. Введение волостного управления с середины XVI века привело к потере Йыйын функций самоуправления.

К XVIII веку йыйын превратился в праздник, проводившийся в определённое время года. Праздничная площадь оформлялась в виде круга, символом равенства членов рода была совместная трапеза, угощение из одного котла. У башкир соблюдался принцип равного распределения угощения: распитие кумыса из одной чаши, пущенной по кругу, раздача мяса равными долями и др. На празднике проводились соревнования среди юношей. Победа выдвигала молодого человека в число уважаемых членов общины. В вечернее время молодёжь устраивала «киске уйын» (буквально — «вечерние игры»).

У южных башкир словом «йыйын» называют свадебные торжества, приём и угощение гостей перед отъездом невесты, у северных он проводится как ярмарка.

В настоящее время в Башкортостане и Оренбургской области возрождается традиция проведения йыйынов.

См. также 
 Курултай
 Салауат йыйыны

Литература 
 Черемшанский В. М. «Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях». Уфа, 1859.
 Кузеев Р. Г. «Очерки исторической этнографии башкир». Ч. 1. Уфа, 1957.
 Руденко С. И. «Башкиры: Опыт этнологической монографии». Ч. 2. «Быт башкир». Л., 1925.

Ссылки 
 

Культура Башкортостана
Башкирские праздники